Falwell ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Falwell (1933–2007), US-amerikanischer fundamentalistisch-baptistischer Pastor und Fernsehprediger
 Jerry Falwell Jr. (* 1962), amerikanischer Jurist